Копа Пильзнер Серия А 2005 () — 47-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Лигилья

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com 
 Чемпионат Эквадора 2005 на rsssf.com 

2005
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2005 году